A palavra Fusa possui diversos significados:

Fusa, em geografia refere-se a uma comuna da Noruega.
Fusa em Notação musical refere-se à nota que tem a duração de 1/32 de uma semibreve.

Desambiguação